Beloften Eredivisie (voetbal)
 Vrouwen Beloftencompetitie, ook wel Beloften Eredivisie
 Beloften Eerste Divisie
 KNVB beker beloften
 Beloften Jupiler Pro League